Shuizhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuizhai (socken i Kina), Henan, 
 Shuizhai Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar